Сухопутные войска Марокко или Королевская марокканская армия (, ) — один из видов войск (сил) Вооружённых сил Марокко, созданы в 1956 году.

Состав 
2 военных округа: Северный (оборона страны, штаб в Рабат) и Южный (Западная Сахара, штаб в Агадир).

 7 бригад (3 механизированные, 2 воздушно-десантные, 1 бронетанковая, 1 лёгкая охранная),
 8 механизированных и мотопехотных полков (в каждом 2—3 механизированных батальона),
 63 отдельных батальона (11 бронетанковых, 35 пехотных, 3 на верблюдах, 1 горнопехотный, 4 коммандос, 2 парашютно-десантных, 7 инженерных), 11 отдельных артиллерийских дивизионов и 1 дивизион ПВО.

В королевской гвардии — 1 батальон и 2 кавалерийских эскадрона.

Вооружение и военная техника 

Согласно данным IISS The Military Balance на 2020 год Сухопутные войска Марокко имели в своем распоряжении следующую технику:

Ссылки 

 Вооруженные силы Марокко 13.06.2002

Вооружённые силы Марокко